Le terme « Hinkelstein » peut désigner en allemand un menhir ; c'est le nom de plusieurs mégalithes encore visibles en Allemagne, parmi lesquels :

 La Hinkelstein d'Alsbach, en Hesse ;
 La  d'Armsheim, en Rhénanie-Palatinat ;
 La  de Börrstadt, en Rhénanie-Palatinat ;
 La  de Brombach, à Eberbach, dans le Bade-Wurtemberg ;
 La Hinkelstein de Bürstadt, en Hesse ;
 La  de Darmstadt, en Hesse ;
 La  de Dautenheim, à Alzey, en Rhénanie-Palatinat ;
 La  de Monsheim, en Rhénanie-Palatinat ;
 La Hinkelstein de Selzen, en Rhénanie-Palatinat ;
 La Hinkelstein de Thomm, en Rhénanie-Palatinat ;
 La  de Trittenheim, en Rhénanie-Palatinat.